«Другой день» () — американский телевизионный фантастический триллер режиссёра Джеффри Рейнера 2001 года о том, как попасть в прошлое, и попытаться изменить будущее.

В главной роли — звезда телесериалов «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные» Шеннен Доэрти.

Премьера состоялась в США 4 декабря 2001 года.

Сюжет 
Главная героиня Кейт хочет стать врачом и учится в медицинской школе. У неё есть друг Пол, и когда она узнает, что беременна, сообщает ему эту новость. Не приняв решение сразу, пара решает не спешить и всё как следует обдумать. Для этого Кейт уезжает на время, а когда возвращается, узнает, что Пол погиб во время пожара. Убитая новостью, Кейт всё же решается родить ребенка.

Проходит четыре года. Кейт вместе с дочкой Меган живут рядом с Дэвидом, лучшим другом Кейт, который давно был в неё влюблён. Он — симпатичный парень и рассчитывает на большее, чем просто дружеские отношения, но Кейт не готова — она всё ещё помнит о Поле.

Однажды Меган случайно падает в реку, и Кейт бросается за ней. А когда приходит в себя на берегу, понимает, что она окунулась в прошлое… за пару дней до гибели Пола.

В ролях 
 Шеннен Доэрти — Кейт
 Макс Мартини — Пол
 Джулиан Макмэхон — Дэвид
 Кортни Кидд — Меган
 Дэвид Ферри — Рэй
 Кристина Николл — Габби
 Роберт Хакулак — Бартон

Интересные факты 
 Жан Десорно — продюсер таких известных фильмов, как «Джонни-мнемоник» и «Незнакомец».
 Шеннен Доэрти не только сыграла главную роль, но и выступила исполнительным продюсером фильма.
 Шеннен Доэрти и Джулиан Макмэхон вместе снимались в сериале «Зачарованные». Кроме того, на съемках третьего сезона сериала (2000—2001) прямо на съемочной площадке у актеров возник роман. В 2000 году продюсеры сериала не подписали контракт с Шеннен Доэрти на участие в продолжении сериала. Как позже говорила актриса, она привыкла работать максимально хорошо, с полной самоотдачей, и приняла решение об уходе, когда поступило предложение о съемках в «Другом дне». Позже Шеннен Доэрти и Джулиан Макмэхон расстались. Актер играл ещё в двух сезонах «Зачарованных».

Производство 
 Над производством картины работали восемь кинокомпаний: «Alliance Atlantis Communications», «American Zoetrope», «Canadian Film or Video Production Tax Credit (CPTC)», «Coolbrook Media», «Film Training Manitoba», «Government of Manitoba», «The, Manitoba Film and Video Production Tax Credit», «USA Network».
 Съемки проходили в Виннипеге, Канада.

Мировой релиз 
  — 4 декабря 2001 года
  — 8 февраля 2005 года
  — 20 апреля 2006 года
  — 19 марта 2010 года

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Канады
Научно-фантастические фильмы США
Фантастические фильмы Канады
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Канады
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы Джеффри Рейнера